Дошкільний навчальний заклад — навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Призначення 
Дошкільний навчальний заклад:
 задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;
 забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
 сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;
 здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;
 є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.

Види дошкільних закладів 
Дошкі́льний навча́льний за́клад включає в себе:
 дитячі садки
 ясла
 Ясла-садки — створюється для задоволення потреб на дошкільну освіту дітей віком від 1 до 6 (7) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 Ясла-садки компенсуючого типу — створюється для задоволення потреб на дошкільну освіту дітей віком від 2 до 7 (8) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садок) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні;
 Ясла-садки сімейного типу — створюється для задоволення потреб на дошкільну освіту дітей віком від 2 місяців до 6 (7) років, які перебувають в родинних стосунках і де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 Ясла-садки комбінованого типу;
 будинки дитини
 дитячі будинки інтернатного типу
 Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) забезпечує фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекцію психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома.

Кількість дошкільних закладів в Україні 
Мережа та контингент закладів дошкільної освіти на кінець 2016 року

Дошкільні заклади освіти за регіонами

Охоплення дітей дошкільними закладами освіти за регіонами  
Міські поселення та сільська місцевість (%)

Див. також 
 Навчальний заклад
 Дошкільні установи
 Дошкілля в Україні
 Заклад освіти

Примітки

Джерела 
 Закон України «Про освіту» 
 Жиляєв І. Б., Чижевський Б. Г. Словник — довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства / Ігор Борисович Жиляєв, Борис Григорович Чижевський. — К.: Нора-Друк, 2011. — 112 с. ISBN 978-966-2961-64-5

Дитячі заклади
Навчальні заклади